da Sangallo var en italiensk arkitektfamilj, verksam under renässansen.

 Giuliano da Sangallo (1445–1516)
 Antonio da Sangallo d.ä. (1455–1534)
 Antonio da Sangallo d.y. (1484–1546)